Trenta (iz italijanske besede za število 30) je lahko:

 Trenta, dolina v Sloveniji
 Trenta, Bovec, Slovenija
 Trenta, Cosenza, Italija
 Spodnja Trenta
 Zadnja Trenta
 Zgornja Trenta